Josef Zmigrod född 23 februari 1902 i Tarnów Österrike (nuvarande Polen) död 10 september 1973 i Amersham Buckinghamshire England var en österrikisk kompositör i Tyskland och England. 

Zmigrod studerade musik för Arnold Schönberg. Han har varit verksam under pseudonymen Allan Gray

Filmmusik i urval
1969 - En passion
1958 - Lek på regnbågen
1957 - Klarar Bananen Biffen?
1956 - Åsa-Nisse flyger i luften
1956 - Tarps Elin
1951 - Afrikas drottning
1945 - Det hände i Skottland 
1932 - F.P.1 antwortet nicht
1931 - Emil und die Detektive 
1931 - Berlin - Alexanderplatz

Källor

Externa länkar

Brittiska kompositörer
Tyska kompositörer
Födda 1902
Avlidna 1973
Män
Personer från Tarnów